Henrik II., francuski kralj
 Henrik II., kralj Engleske
 Henrik II. Sveti, car Svetog Rimskog Carstva
 Henrik II., portugalski kralj